Rülander ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hubert Rülander (1908–1997), Student der Universität Münster
 Hermann Rülander (* 1960), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Ruländer